Happy Jack (chanson) est une chanson du groupe britannique The Who de 1966.
 Happy Jack est le surnom de John Scaddan, homme politique australien du début du .